„Dragonne” – nazwa noszona na przestrzeni dziejów przez kilka okrętów Marine nationale:
 „Dragonne” – kanonierka typu Étincelle z lat 50. XIX wieku
 „Dragonne” – kanonierka torpedowa typu Bombe z lat 80. XIX wieku

Przypisy

Bibliografia 
 
 
 

Nazwy francuskich okrętów